La 'ley de Dalton se puede referir a 2 resultados importantes en química, formulados por John Dalton:

Ley de las presiones parciales,  el cálculo de las presiones parciales de una mezcla de gases aplicando la ley de los gases ideales a cada componente.
Ley de las proporciones múltiples, utilizada en ciertos trabajos de [estequiometría]].